Älingasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Älingasjön, sjö i Hylte kommun, 
Älingasjön, Halland, sjö i Varbergs kommun, 
Älingasjön (Håcksviks socken, Västergötland, 636113-133751), sjö i Svenljunga kommun,  (6,65 ha)
Älingasjön (Håcksviks socken, Västergötland, 636206-133807), sjö i Svenljunga kommun, 
Älingasjön (Östra Frölunda socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn